

Persone 
 Bill Kroyer (1950) – produttore cinematografico statunitense
 Franz Kroyer (1901-1981) – politico austriaco
 Theodor Kroyer (1873-1945) – docente e musicologo tedesco

Pagine correlate 
 Krøyer